Текст национални рекорди у маратону за мушкарце је списак рекорда у маратону свих националних рекордера у овој дисциплини, на дан 15. окробра 2013. према подацима ИААФ.

Види још 
 Маратон (спорт)
 Национални рекорди у маратону за жене

Извори

Спољашње везе 
 ИААФ Листа најбољих маратоннаца свих времена
 ИААФ светски и континантани рекорди
 Национални рекорди у маратону 

Маратон
Маратон за мушкарце